Il singolare del torneo di tennis Taiwan Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Wang Shi-ting che ha battuto in finale Linda Wild 6–1, 7–6.

Teste di serie 

 Wang Shi-ting (campionessa)
 Yayuk Basuki (primo turno)
 Angélica Gavaldón (primo turno)
 Shaun Stafford (semifinali)

 Linda Wild (finale)
 Alexandra Fusai (quarti di finale)
 Karin Kschwendt (quarti di finale)
 Rachel McQuillan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taiwan Open 1993